Typ 96 steht für:
 Type 96, einen chinesischen Kampfpanzer
 Typ 96 (Transportpanzer), einen Transportpanzer der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
 Typ 96 15-cm-Haubitze, eine Feldhaubitze des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 96 24-cm-Haubitze, eine Haubitze des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 96 15-cm-Kanone, ein Feldgeschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 96 150-mm-Infanterie-Mörser, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 25-mm-L/60-Kanone Typ 96, eine Flugabwehr-Maschinenkanone des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Leichtes Maschinengewehr Typ 96, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Mine Typ 96, eine Mine des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Howa Typ 96, einen Maschinengranatwerfer der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
 Peugeot Typ 96, Automodell von 1907